Según el contexto Freak Out! puede significar:

 Freak Out! es el álbum debut del grupo The Mothers Of Invention, liderado por Frank Zappa. Fue editado en 1966 por Verve/MGM Records;
 Freak Out! es una revista musical editada en Lima, Perú, desde el año 2004.
 FreakOut es una convención de anime, manga, cómic, videojuegos y juegos de rol realizada en Montevideo, Uruguay.